Ле-Пенн-Мірабо́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 650 км на південь від Парижа, 14 км на північ від Марселя.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 7879 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 20027,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Міста-побратими 
  Мартуні, (), Нагірно-Карабаська Республіка

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Пенн-Мірабо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Буш-дю-Рон

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Буш-дю-Рон